Сен-Никола́-дю-Пеле́м (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ростренен. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22321.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 410 км к западу от Парижа, в 115 км западнее Ренна, в 37 км к юго-западу от Сен-Бриё.

Вдоль юго-западной границы коммуны протекает река Блаве.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 667 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 986 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 705 были экономически активными, 281 — неактивными (показатель активности — 71,5 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 705 активных работали 645 человек (347 мужчин и 298 женщин), безработных было 60 (31 мужчина и 29 женщин). Среди 281 неактивных 69 человек были учениками или студентами, 128 — пенсионерами, 84 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Николая (XVI век). Исторический памятник с 1926 года
 Церковь Св. Петра, бывшая часовня Св. Николая (1474—1575)
 Часовня Св. Элигия (XV век). Исторический памятник с 1909 года
 Водяная мельница Кермарк на реке Сюлон (XVII век). Исторический памятник с 1987 года
 Фонтан Св. Николая в 30 м ниже церкви Св. Петра (XVII век). Исторический памятник с 1926 года
 Монументальный крест (XVI век). Исторический памятник с 1964 года
 Замок Пелем (1622 год)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор